Un ami est une personne pour laquelle on éprouve de l’amitié.

Prénom 
Ami est un prénom masculin ou féminin.

Toponyme 

 Ami, un bourg de la préfecture d'Ibaraki au Japon.

Personnage fictif 
 Ami, le pseudonyme d'un personnage du seinen manga 20th Century Boys de Naoki Urasawa

Sigle 

AMI peut faire référence à :
 Accord multilatéral sur l'investissement ;
 , en matière de comptage intelligent ;
 Aeronautica Militare Italiana, la force aérienne italienne depuis 1946 ;
 Aide Médicale Internationale, une ONG ;
 Alternate Mark Inversion, en télécommunication ;
 American Megatrends Incorporated, un fabricant de micrologiciel (BIOS et autres), selon la liste des abréviations en informatique ;
 Appel à manifestations d'intérêt, comme ceux lancés par l'ADEME dans le cadre des Investissements d'Avenir ;
Assistance Médicale Indigène, système de santé publique coloniale sous la  République Française ;
 , association catalane des municipalités pour l'indépendance ;
 Association maçonnique internationale ;
 Avionique modulaire intégrée ;
 AMI Co., Ltd., un éditeur de jeux vidéo japonais ;
 AMI/ArMI/Fire, une revue belge d'armes et de tir qui a changé plusieurs fois de nom ;
 AMI TV, une chaîne de télévision généraliste canadienne de langue anglaise faite sur mesure pour les personnes aveugles ou malvoyantes.
 AMI-télé, le pendant francophone de la chaîne de télévision canadienne AMI TV.
 , dispositif virtuel pour l'instanciation d'une machine virtuelle dans un cloud EC2 ;
 Arcminute Microkelvin Imager ;
 AMI Paris, une entreprise française de prêt-à-porter et d’accessoires fondée par Alexandre Mattiussi ;
 American Megatrends Incorporated, une compagnie informatique produisant des puces.

Véhicules 
 Ami 6 ou Ami 8, deux voitures du constructeur Citroën, construites dans les années 1960.
 Citroën AMI, véhicule électrique construit et distribué en 2020.

Code 
AMI est le code AITA de l'aéroport de Mataram Selaparang desservant la ville de Mataram et l'île de Lombok en Indonésie.

Articles connexes

Écrivains 
 Kingsley Amis (1922-1995)
 Martin Amis (né en 1949)

Texte biblique 
 Parabole de l'ami importun

Romans 
 Bel-Ami, de Guy de Maupassant.
 L'Amie prodigieuse (), d'Elena Ferrante
 L'Ami commun (Our Mutual Friend) est le dernier roman achevé de Charles Dickens
 L'Ami retrouvé de Fred Uhlman.

Essai 
 Notre ami le roi de Gilles Perrault, critique de Hassan II, roi du Maroc.

Pièces de théâtre 
 2003 : Nos amis les humains, pièce de Bernard Werber
 1853 : Un ami acharné, vaudeville d'Eugène Labiche

Films 
 2005 : L'Ami
1997 : Le Mariage de mon meilleur ami, avec Julia Roberts.
 1997 : L'Ami de mon fils
 1992 : Les Amies de ma femme, avec Michel Leeb
 1987 : L'Ami de mon amie
 1983 : L'Ami de Vincent
 1949 : Mon ami Sainfoin
 1946 : Un ami viendra ce soir

Séries télévisées 
 1989 : L'Ami des bêtes (diffusion en France)
 1988 : Les Amies de Miami
 1984 : Thomas et ses amis
 1967-1969 : Mon ami Ben

Musique 
 Mon amie la rose, titre de la chanson et du troisième album enregistrés par Françoise Hardy en 1964.
 Les Amis d'ta femme, groupe de rock
 Quel ami fidèle et tendre, hymne religieux protestant

Divers
 Ami un genre d'araignées mygalomorphes de la famille des Theraphosidae.
 Amis : aborigènes de Taïwan
 Faux-ami, dans l'apprentissage d'une langue étrangère
 L'Ami du 20e, périodique chrétien d'actualité parisienne
 Les Amis de la Terre, une Organisation non gouvernementale
 Les Amis de la Nature, organisation fondée en 1895
 Ami Corse, un cocktail
 L'Ami du roi, L'Ami des citoyens, journaux durant la Révolution française
 Ami à ami, réseau en informatique
 Ami critique, personne capable de critiquer son ami(e) avec bienveillance.

Prénom épicène
Homonymie